Houtart ist der Familienname folgender Personen:

 François Houtart (1925–2017), belgischer Priester und Soziologe
 Maurice Houtart (1866–1939), belgischer Politiker und Bankier